Franco Ferreiro e André Sá venceram a primeira edição deste torneio, derrotando Gerald Melzer e José Pereira por um duplo 6–3 na final.

Cabeças-de-Chave 

 Franco Ferreiro /  André Sá (Campeões)
 Martín Alund /  Andrés Molteni ''(Quartas de final)

<ol start="3">
 John Paul Fruttero /  André Ghem ''(Primeira Rodada)
 Marcos Daniel /  Leonardo Tavares ''(Primeira Rodada)

Tabela

Chave

Ligações Externas
 Doubles Draw

Duplas
Tênis de 2011 no Brasil